Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Rick Leach e Tim Pawsat che hanno battuto in finale Mikael Pernfors e Magnus Tideman 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Miloslav Mečíř /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Mansour Bahrami /  Jaroslav Navrátil (secondo turno)
 Wojciech Fibak /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)
 Jakob Hlasek /  Claudio Mezzadri (quarti di finale)

 Rick Leach /  Tim Pawsat (Campioni)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (semifinali)
 Lloyd Bourne /  Jeff Klaparda (quarti di finale)
 José López Maeso /  Gustavo Luza (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1987